Ел Алканфор има више значења:

 Ел Алканфор (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Алканфор (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Алканфор (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Алканфор (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Алканфор, Ранчо (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику